Uru hace referencia a varios artículos:

Culturas
 Etnias urus, pueblo indígena de Bolivia y Perú.
 Idioma uru, hablado por los urus de Bolivia.
 Urus-chipayas, para referirse a las etnias urus.
 Uru, palabra determinista en la escritura cuneiforme mesopotámica utilizada para indicar que la siguiente palabra es el nombre de una ciudad.

Lugares
 Uru (Tanzania), conjunto de pequeñas aldeas en las laderas del monte Kilimanjaro (Tanzania).

Acrónimo
 URU, código de país de Uruguay.
 URU, acrónimo de la Universidad Rafael Urdaneta, en Venezuela.
 URU, acrónimo de la Unión de Rugby del Uruguay.

Ficción
 Uru (Marvel Comics), metal ficticio en el universo de Marvel.
 Uru es la madre de Mufasa y Scar en el universo de El rey león.
Uru in Blue (o también Aoki Uru): proyecto cinematográfico de anime de la compañía GAINAX del año 1992. Y que hasta la actualidad (2021), no se ha conseguido llevar a cabo.